Сен-Крепе́н-е-Карлюсе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 440 км на південь від Парижа, 150 км на схід від Бордо, 50 км на південний схід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 202 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 504,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету 
 Сен-Крепен-е-Карлюсе на сайті французького Національного інституту географії
 Туристичне бюро 
 [ Розташування муніципалітету Сен-Крепен-е-Карлюсе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь